Ol' '55 – singolo di Tom Waits
Ol' 55 – gruppo musicale retro rock australiano